Лас Таунас има више значења:

 Лас Таунас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Таунас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Таунас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Таунас (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Таунас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику